Ива́н Кривоно́гов:
 Кривоногов, Иван Васильевич (1866—1918) — врач, депутат IV Государственной думы (1913—1917), комиссар Временного правительства (1917).
 Кривоногов, Иван Павлович (1916—1988) — офицер РККА, участник советско-финской и Великой Отечественной войны, один из участников побега группы Девятаева, писатель-мемуриарист.